Christelle est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Dérivé de Christine, issu du grec χρίστος (chrístos) «  », Christelle est un prénom féminin. Il apparaît vers le  mais sa diffusion, contrairement à Christine, est restée limitée aux pays latins. Il est fêté le 24 juillet comme Christine, ou le 27 octobre en référence à la martyre castillane sainte christelle.

Variantes 
On rencontre notamment Christel, Christèle, Christelle, Christella, Chrystel, Chrystèle, Chrystell, Chrystelle, Cristel, Cristèle, Cristelle, Crystèle, Crystelle, Kristel, Kristèle, Kristell, Kristelle, Krystel, Krystèle et Krystelle.

Sainte chrétienne 
Sainte Christelle, venue d’Évora avec Saints Vincent et Sabine, se réfugie à Avila en Espagne où ils sont martyrisés vers 305.

Patronyme 
 Sylvia Kristel

Personnalités 
 Christelle Reboul (1974-), comédienne française
 Christelle Chollet (1972-), comédienne et chanteuse française
 Christelle Gros (1975-), biathlète française
 Christelle Guignard (1962-), skieuse alpine française
 Christelle Familiari (1972-), plasticienne contemporaine française

Films 
 Christelle et l'empereur, un film de Franz Josef Gottlieb (1962) avec Sabine Sinjen et Peter Weck.

Voir aussi

Articles connexes 
 Les pages Wikipedia commençant par Christelle

Liens externes

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français